Авад — арабская фамилия. Известные носители:
 Авад, Луи (1915—1990) — египетский филолог и писатель.
 Авад, Мира (род. 1975) — израильская певица и актриса арабо-болгарского происхождения.